Андрей Владимирович Поливалов (родился 9 августа 1986 в Пензе) — российский регбист, нападающий (столб) сборной России.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник пензенского регби, первый тренер Сергей Александрович Кащеев. Сначала выступал в регби-лиг, а после слияния РК «Пенза» и клуба «Империя» стал выступать в регби-15. Проведя четыре сезона перешел вслед за Сергеем Кащеевым и рядом других пензенских игроков в казанскую «Стрелу-Агро». Сезон 2013 провел в Казани, сыграв в 20 матчах и отметившись двумя попытками. По окончании сезона, в связи с трудной финансовой ситуацией в команде, принял решение сменить команду. Были контакты с ВВА и с «Красным Яром», однако перешел в «Енисей-СТМ». Дебют в майке «сибтяжмашевцев» пришелся на матч Суперкубка-2014 года против «Красного Яра», который они выиграли.

В 2015 году стал автором первой попытки российского клуба в еврокубках. Выйдя на замену во втором тайме матча против «Коннахта» на 71 минуте положил попытку, а на 80 минуте вторую, став таким образом героем матча Европейского кубка вызова.

Карьера в сборной 
В сборной дебютировал в конце 2012 года, еще будучи игроком «Империи». Первую официальную игру провел в феврале 2013 года против грузин.

Достижения 
 Чемпион России: 2014, 2016, 2017
 Обладатель Кубка России: 2014, 2016, 2017

Примечания

Ссылки 
 

Регбисты России
Игроки сборной России по регби
Игроки РК «Империя»
Игроки РК «Енисей-СТМ»
Игроки РК «Стрела»
Игроки РК «ВВА-Подмосковье»